Polzen ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Kremitzaue, Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 ein rechter Nebenfluss der Elbe in Nordböhmen, Tschechien, siehe Ploučnice

Siehe auch:
Polzer